Койду () — эстонский топоним:

 Койду — деревня в волости Сауэ, уезд Харьюмаа.
 Койду — деревня в волости Ридала, уезд Ляэнемаа.
 Койду — деревня в волости Каарма, уезд Сааремаа.
 Койду — деревня в волости Вильянди, уезд Вильяндимаа.

См. также 

 Койда